Scarborough FC (celým názvem: Scarborough Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Scarborough v nemetropolitním hrabství North Yorkshire. Založen byl v roce 1879 členy místního kriketového klubu. V roce 1987 postoupil do Football League, kde setrval až do roku 1999, poté co sestoupil do Conference National. V roce 2007 byl klub kvůli dluhům ve výši 2 500 000 liber poslán londýnským Vrchním soudem do likvidace.

Po jeho zániku byla ve městě založena klubovými příznivci nová organizace Scarborough Athletic FC. O rok později byl poté z bývalé rezervy založen klub Scarborough Town FC.

Své domácí zápasy odehrával na McCain Stadium s kapacitou 6 048 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1879 – Scarborough FC (Scarborough Football Club)
 2007 – zánik ⇒ založení klubu Scarborough Athletic FC
 2008 – založení klubu Scarborough Town FC

Získané trofeje 
 FA Trophy ( 3× )
 1972/73, 1975/76, 1976/77
 North Riding Senior Cup ( 19× )
 1908/09, 1928/29, 1938/39, 1947/48, 1955/56, 1958/59, 1960/61, 1961/62, 1968/69, 1972/73, 1973/74, 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1984/85, 1986/87, 1991/92, 2003/04

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 2003/04
 EFL Cup
 4. kolo: 1992/94
 FA Trophy
 Finále: 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1976/77
 EFL Trophy
 Semifinále (Sever): 1988/89
 FA Amateur Cup
 3. kolo: 1909/10

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1898–1900: Northern Football League (Division Two)
 1900–1910: Northern Football League
 1910–1913: Yorkshire Combination
 1914–1926: Northern Football League
 1926–1927: Yorkshire League
 1927–1960: Midland Football League
 1960–1962: Northern Counties League
 1962–1963: North Eastern League
 1963–1968: Midland Football League
 1968–1979: Northern Premier League
 1979–1986: Alliance Premier League
 1986–1987: Conference National
 1987–1992: Football League Fourth Division
 1992–1999: Football League Third Division
 1999–2006: Conference National
 2006–2007: Conference North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky – archiv z 20. července 2007 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1879
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2007
Scarborough (Yorkshire)